morgenstern (morgensztern, gwiazda poranna, gwiazda zaranna) – broń obuchowa, rodzaj wekiery
 Morgenstern – niemiecka grupa muzyczna grająca rock średniowieczny
 Morgenstern – planetoida o numerze katalogowym 9764

Zobacz też 
 Alois Morgenstern – austriacki narciarz alpejski (ur. 1954)
 Christian Morgenstern – niemiecki poeta i pisarz (1871–1914)
 Johann Karl Simon Morgenstern – niemiecki filozof i filolog klasyczny  (1770–1852)
 Janusz Morgenstern – polski reżyser i producent filmowy (1922–2011)
 Maia Morgenstern – rumuńska aktorka (ur. 1962)
 Stanisław Morgenstern - polski prezbiter katolicki, poseł na Sejm Krajowy Galicji, odnowiciel sanktuarium w Odporyszowie
 Tadeusz Morgenstern-Podjazd – polski komandor, w stanie spoczynku awansowany na kontradmirała (1895–1973)
 Thomas Morgenstern – austriacki skoczek narciarski (ur. 1986)